Stollbach steht für:

 Stollbach (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet um den Stollbach (Mommbach) in der Gemeinde Hünxe, Landkreis Wesel, Nordrhein-Westfalen

Orte:
 Hinterer Stollbach, Einzelhof im Gemeindeteil Obermünstertal von Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Vorderer Stollbach, Einzelhof im Gemeindeteil Obermünstertal von Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Stollbach (Kobelsbach), am Unterlauf Neyer Bach, linker Zufluss des Kobelsbachs (zum Ehrbach) bei Ney, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Stollbach (Mommbach), am Unterlauf Langenhorster Leitgraben, rechter Oberlauf des Mommbachs (zum Niederrhein) bis Voerde, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Stollbach (Neumagen), linker Zufluss des Neumagens bei Krummlinden, Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hinterer Stollbach (Stollbach), linker Zufluss des Stollbachs (zum Neumagen) bei Hinterer Stollbach, Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stollbächle, Einzelhof im Gemeindeteil Obermünstertal von Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Stollbächle (Neumagen), linker Zufluss des Neumagens bei Vogelsand, Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg